Inside Man, The Inside Man ou Inside Men sont des titres d’œuvres pouvant faire référence à :

Films 
 Inside Man, un film américain de Spike lee (2006)
 Inside Man: Most Wanted, la suite réalisée par M. J. Bassett (2019)

 Inside Men, un film sud-coréen écrit et réalisé par Woo Min-ho (2015)

Séries 
 Inside Men, une série britannique (2012),
 Inside Man, une série britannique (2022),
 , une série britannique (1969).

Épisodes 
 , un épisode de Star Trek: Voyager,
 , un épisode de Marvel : Les Agents du SHIELD,
 The Inside Man, un épisode de la septième saison de NCIS.

Voir aussi 
 , une série documentaire américaine.

Homonymie
Homonymie de titre